Vereecken ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrudis Vereecken (* 1949), flämische Schlagersängerin, siehe Truus (Sängerin)
 Kathleen Vereecken (* 1962), belgische Schriftstellerin